Horus, prince du Soleil, dessin animé d'Isao Takahata.
 Le Prince du soleil, dessin animé d'Osamu Tezuka.